Natalia Wojtuściszyn  (ur. 2 lutego 1993 w Gorzowie Wielkopolskim) – polska saneczkarka w konkurencji jedynek, uczestniczka igrzysk w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018). Zawodniczka klubu UKS Nowiny Wielkie.

Jest pięciokrotną mistrzynią Polski w jedynkach z lat 2012, 2013, 2014, 2015 i 2020. Podczas Mistrzostw Europy w Altenbergu w 2016 roku w konkurencji sztafet wywalczyła piąte miejsce wraz z Maciejem Kurowskim, Wojciechem Chmielewskim i Jakubem Kowalewskim.

Po sezonie 2018/2019 zakończyła sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa Polski w saneczkarstwie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodniczki na stronie FIL
 Profil zawodniczki na stronie Sport.wp.pl

Polskie saneczkarki
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Polskie saneczkarki na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Ludzie urodzeni w Gorzowie Wielkopolskim
Saneczkarze KS Śnieżka Karpacz
Urodzeni w 1993